Човник — маленьке судно
 Човник — деталь у ткацькому верстаті з намотаною на шпульку пряжею для прокладання утокової нитки.
 Човник — деталь у швацькій машині з двонитковим швом, яка подає нижню нитку.
 Човник — назва двох нижніх суміжних пелюсток у квітках деяких рослин (зокрема, бобових), які часто зростаються між собою.
 Човник — розмовна назва приватного торгівця, який їздить за кордон по дешевий товар і продає його у своїй країні за вищу ціну.

Див. також 
 Космічний човник — те ж саме, що й «Спейс-Шаттл»: колишня американська пілотована програма космічного корабля багаторазового використання.
 Човниковий рух — спосіб організації руху функціональних елементів, або їхніх блоків (маршрутного транспорту, гірничих машин тощо)

Примітки